Anti (album) - een muziekalbum van Rihanna
 Anti (ep) - een ep van Autechre
 Anti (mythologie) - een figuur in de Egyptische mythologie

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel anti-